Викто́рия Миха́йловна Войци́цкая (; ) — украинский политик. Народный депутат Украины VIII созыва. Член партии и парламентской фракции «Объединение Самопомощь». Член Комиссии по вопросам будущего.

Биография 
Племянница А. И. Пасхавера.

В 2002 году окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, получила диплом специалиста по специальности «Банковское дело». В 2005 году закончила Brandeis International Business School, получила диплом Master of Business Administration по специальности «Международные финансы».

 1994—1997 — аудитор PricewaterhouseCoopers;
 1997—1999 — финансовый контроллер ING Barings Ukraine;
 1999—2001 — финансовый контроллер Black Sea Trade and Development Bank (Салоники, Греция),
 2003—2005 — cтудентка по программе Edmund S.Muskie Brandeis International Business School, США, MBA; Fund Raising Events Coordinator at Harvard University (координатор Гарвардского университета по вопросам организации и проведения фандрейзинговых мероприятий);
 2005—2007 — директор по корпоративным финансам Concorde Capital;
 2007—2009 — директор по рынку капитала Cushman & Wakefield Ukraine;
 2009—2011 — директор по корпоративным финансам ЗАО «Адамант Инвестментс»;
 2011 — апрель 2014 — финансовый директор ЗАО «Тисагаз», CUB Energy Inc., VP Finance.

Независимый наблюдатель во время внеочередных выборов президента Украины 2014 от общественной сети «ОПОРА».

Инциденты 
17 марта 2016 года во двор дома, в котором проживает Виктория Войцицкая, неизвестные бросили банку с зажигательной смесью.

Примечания

Ссылки 
 Людина, що розсварила мільярдера Коломойського i лідера «Самопомочі» Садового

Выпускники Киевского национального торгово-экономического университета
Женщины-политики Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Самопомощь»